Alococarpum erianthum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Dc., och fick sitt nu gällande namn av Harald Harold Udo von Riedl och Kuber. Alococarpum erianthum ingår i släktet Alococarpum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
erianthum